De Soto, DeSoto, Desoto nebo de Soto může označovat:

Místa ve Spojených státech amerických 
Sídla
 De Soto (Georgie) 
 De Soto (Illinois) 
 De Soto (Iowa) 
 De Soto (Kansas) 
 De Soto (Mississippi)
 De Soto (Missouri) 
 De Soto (Nebraska) 
 De Soto (Wisconsin)
 DeSoto (Indiana)
 DeSoto (Texas)

Administrativní části
 De Soto Parish (Louisiana)
 DeSoto County (Florida)
 DeSoto County (Mississippi)

Parky a geografické zajímavosti
 De Soto National Forest ve státě Mississippi
 DeSoto Falls (Alabama)
 DeSoto Falls (Georgie)
 DeSoto National Wildlife Refuge v Nebrasce a Iowě
 Fort De Soto Park v St. Petersburgu ve státě Florida
 De Soto National Memorial v Bradenton, Florida
 DeSoto Site Historic State Park v Tallahassee, Florida

Příjmení 
De Soto je španělské příjmení. Významní lidé nosící toto příjmení:
 Álvaro de Soto (* 1943), peruánský diplomat a vyslanec Organizace spojených národů
 Domingo de Soto (1494–1560), španělský teolog
 Francisco de Soto (asi 1500–1563), španělský varhaník a skladatel
 Hernando de Soto (asi 1496/1497–1542), španělský conquistador
 Hernando de Soto Polar (* 1941), peruánský ekonom a spisovatel
 Jesús Huerta de Soto (* 1956), ekonom Rakouské školy
 Luis Barahona de Soto (1548–1595), španělský básník
 Pedro de Soto (1493–1563), španělský teolog
 Benito de Soto (1805–1830), pirát

Další 
 DeSoto, americká automobilka
 Roy DeSoto, fiktivní postava z TV show Emergency!
 DESOTO patrol, hlídky amerického námořnictva shromažďující signály z nepřátelských vod 
 DeSoto Records, hudební vydavatelství